Levi Lincoln może odnosić się do:

 Levi Lincoln (1749–1820) – amerykański polityk, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Massachusetts
 Levi Lincoln (1782–1868) – amerykański polityk, gubernator stanu Massachusetts